László Molnár ist der Name folgender Personen:

* László Molnár (Schauspieler, 1857) (1857–1925), ungarischer Schauspieler, Schriftsteller und Kritiker 
 László Molnár (Mediziner) (1923–1999), ungarischer Neurologe 
 László Molnár (Filmeditor), Filmeditor und Drehbuchautor 
 László Molnár (Schauspieler, 1966) (* 1966), ungarischer Schauspieler